

Toponymie

Cressy, un village du Victoria
 Cressy, un village de Tasmanie

Cressy, ancien nom de Cressey, une  en Californie

Cressy, commune française de la Seine-Maritime
 Cressy-Omencourt, commune française de la Somme
 Cressy-sur-Somme, commune française de Saône-et-Loire

Cressy, quartier des communes suisses de Bernex et Confignon, dans le canton de Genève

Patronyme 

 Maurice Cressy (1940-), styliste, photographe et scénographe français ;
 Stéphanie Cressy (1975-), styliste française et artiste photographe.
 Maxime Cressy (1997-), joueur de tennis franco-américain.

Voir aussi 
 , toponyme présent dans plusieurs communes et lieux-dits français
 Bosc-Bénard-Crescy, commune française de l'Eure

Homonymie de toponyme